Димитър Христов Мазнейков е български агроном, стопански деец, просветен деец и политик.

Биография 
Роден е на 15 септември 1926 година в село Спатово, Егейска Македония, Гърция. Димитър Мазнейков е син на Христо и внук на Панде Мазнейков, който е брат на Коста Мазнейков.

Завършва гимназия в Петрич, след което учи агрономство в Загреб и Скопие. Прекарва 2 години в затвора в Скопие заради отстояване на българщината. След като се завръща в България е агроном в село Склаве. Последователно е директор на училището в Марикостиново и работи в ТКЗС „Пети конгрес“.

Той е първият, който внедрява вертикалната интеграция в селското стопанство в България. Работи като заместник-председател на АПК „Беласица“. По-късно става председател на ПАК „Беласица“, в който окрупнява селскостопанските масиви, създава блок с актинидии край Петрич и въвежда капковото напояване. Негова заслуга са и голяма част от лозовите и овощните масиви около града и превръщането на „Оранжерии“ – Петрич във втори по големина в страната. Създава предприятието „Хладилника“, което се състои от големи хладилни камери за съхранение на хиляди тонове селскостопански продукти.

През 1976 година е избран за народен представител в Седмото народно събрание.

Умира в Петрич на 7 юли 2011 година. Баща е на ортопеда д-р Христо Мазнейков и на бизнесмена Марчо Мазнейков.

Носител е на всички степени на орден „Георги Димитров“ и на почетното звание „Герой на социалистическия труд“.

Родословие

Бележки 

Български агрономи
Български стопански дейци
Български политици от Македония
Починали в Петрич
Герои на социалистическия труд на България
Носители на орден „Георги Димитров“
Български имигранти от Македония в Петрич
Хора от дем Долна Джумая
По произход от Струмица